Johann Hert ist der Name folgender Personen:

* Johann Christoph Hert (1649–1731), deutscher Arzt 
 Johann Nikolaus Hert (1651–1710), deutscher Rechtswissenschaftler